Il cavallino rosso o La valle lunga (The Red Pony) – film del 1949 diretto da Lewis Milestone
La lunga vallata o La valle lunga (The Long Valley) – raccolta di 12 racconti dello scrittore statunitense John Steinbeck
La valle lunga (The Red Pony) – film per la televisione del 1973 diretto da Robert Totten